Der Camerlengo oder Kardinalkämmerer der Heiligen Römischen Kirche ist ein hohes Amt in der römisch-katholischen Kirche. Die größte Bedeutung kommt ihm während der Sedisvakanz zu, in der er bis zur Wahl eines neuen Papstes die Amtsgeschäfte der Kirche führt. Die folgende Liste enthält alle Amtsinhaber seit 1432.

Weblinks 
  beginnt mit Cencius
  ab 1537

!Kardinalkämmerer
!